Detta är en lista över sjöar i Vänersborgs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vänersborgs kommun.

Lista

Externa länkar

Vänersborgs kommun
 Lista